Jméno a příjmení Václav Kohout mělo či nosí více osobností:

 Václav Kohout (agrobiolog) (* 1934) – profesor ČZU v Praze
 Václav Kohout (architekt) (1904–1980) – stavební technik v Domažlicích, pedagog, malíř chodské lidové architektury
 Václav Kohout (houslař) (* 1915)
 Václav Kohout (ředitel záložny) (1846–1915) – účetní a ředitel Svatováclavské záložny, odsouzený za podvody a defraudace

Reference